Mangano, een plaats  in de Italiaanse gemeente Acireale
 Silvana Mangano, een Italiaans filmactrice
 Vincenzo Mangano, een Italiaans-Amerikaans crimineel